Стадион Та́мале (англ. Tamale Stadium) — мультиспортивный стадион в городе Тамале, Гана, был открыт в 2008 году. Вместимость 21 017 мест, более половины из них оборудованы сиденьями. В основном используется как футбольный стадион, является домашней ареной клуба национального чемпионата Ганы — Реал Тамале Юнайтед. В 2008 году выступает в качестве одного из 4-х стадионов Кубка африканских наций по футболу.

Ссылки 
 Карточка стадиона на сайте WorldStadia.com

Футбол в Гане
Стадионы Ганы
Футбольные стадионы
2008 год в Гане
Спорт в Африке в 2008 году